Thayer kan syfta på:

 Thayer (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Thayer (auktor) – en  auktorsförkortningför flera personer
 Thayer, Kansas – en ort i Neosho County
 Thayer County – ett county i Nebraska